Christian Hostmann ist der Name folgender Personen:

* Christian Hostmann (Unternehmer) (1801–1873), deutscher Bankier, Unternehmer und Kaufmann, Besitzer der Farbenfabrik Christian Hostmann in Celle
 Christian Hostmann (Archäologe) (1829–1889), deutscher Archäologe, Historiker und Vorgeschichtsforscher, Mitarbeiter von Heinrich Schliemann
 Christian Conrad Hostmann (gestorben 1781), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Hildesheim